Джоб Кёйт () — канадский ботаник, специализирующийся на ремнецветниковых, омеловых и санталоцветных

, профессор Университета Виктории в Британской Колумбии, Канада.

Публикации 
  1954. A Literature Review of the Dwarf Mistletoes (Arceuthobium). Ed. Dept. of Agriculture. 88 p.
  1960. Morphological aspects of parasitism in the dwarf mistletoes (Arceuthobium). Ed. University of Califórnia Press. 60 p.
  1961. Revision of Dendrophthora (Loranthaceae). Ed. North-Holland Publishing Co. 145 p. 
  1964. A revision of the Loranthaceae of Costa Rica. 326 p.
  1969. The biology of parasitic flowering plants. 246 p. 
  1970. A systematic study of branching patterns in dwarf mistletoe (Arceuthobium).  Memoirs of the Torrey Botanical Club 22(4): 38.
  1975. The genus Cladocolea (Loranthaceae).  Journal of the Arnold Arboretum 56(3): 335.
  1976. Revision of the genus Oryctanthus (Loranthaceae).  Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 95(4): 57.
  1976. Maracanthus, a new genus of Loranthaceae. Brittonia 28(2): 231-238. 
  1980. Common coulee plants of southern Alberta. Ed. University of Lethbridge. 130 p.
  1982. A flora of Waterton Lakes National Park. Ed. University of Alberta Press. 684 p. 
  1986. 32 A. Eremolepidaceae; 32 B.  Viscaceae; 32 C. Loranthaceae. Flora of Equador 24, 198 p. Statens naturvetenskapliga forskningsråd (Sweden). 
   1991. Panamanthus, a New Monotypic Genus of Neotropical Loranthaceae. Annals of the Missouri Botanical Garden 78(1)ː172-176.  JSTOR
  & Jansen-Jacobs, M.J. 2000. Flora of the Guianas. Séries A: Phanerogams Fascicle 25. Ed. Royal Botanic Gardens, Kew. 149 p. 
  2003. Monograph of Phoradendron (Viscaceae). Systematic botany monographs vol. 66, 643 p. 
  2008. Pusillanthus (Loranthaceae), a New Monotypic Genus from Venezuela. Novon 18(3)ː370-373. JSTOR
  2009. Monograph of Psittacanthus (Loranthaceae). Systematic botany monographs'' vol. 86, 361 p.  JSTOR

Примечания